Николай Колесник:
 Колесник, Николай Харитонович (род. 1949) — генерал-полковник, начальник Военной академии Министерства обороны Российской Федерации.
 Колесник, Николай Иванович (1887—1962) — украинский драматический актёр и певец (тенор), хорист, танцор, костюмер.
 Колесник, Николай Петрович (1922—1999) — украинский писатель, прозаик, врач. 
 Колесник, Николай Филиппович (1907—?) — украинский советский деятель.